1198 км, 1198-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1198 км — упразднённое в 2005 году поселение Кармановского сельсовета Янаульского района Республики Башкортостан.
 1198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 647426